Célula — unidade básica e fundamental de todos os organismos conhecidos
 Célula (música) — menor elemento constitutivo da ideia musical
 Célula (cristianismo) — grupo que se reúne para o estudo da Bíblia, entoação de hinos ou cânticos e oração
 Aparelho (política) — pequeno agrupamento de militantes de um partido político ou de uma organização política clandestina